Denumirea de Komarevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Komarevo, un sat în comuna Berkovița, regiunea Montana;
 Komarevo, un sat în comuna Dolna Mitropolia, regiunea Plevna;
 Komarevo, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna;
 Komarevo, un sat în comuna Beala Slatina, regiunea Vrața.